Pokojówka na Manhattanie – amerykańska komedia romantyczna z 2002 roku
 Pokojówka na Manhattanie – amerykańska telenowela z 2011 roku